Спутник — одна из горных вершин на Дальнем Востоке России в Приамурье, на территории Хабаровского края

Входит в число высочайших пиков горной системе Сихотэ-Алинь, высота — 1805 метра над уровнем моря.

Она расположена в юго-восточной части Хабаровского края к северу от границы Приморского края.

По направлению на северо-восток от горной вершины Ко (около 8 км).

Гора удалена от населённых пунктов. Территория у подножия входит в реестр бесплатных дальневосточных гектаров.

Примечания

Ссылки 
 

Горные вершины Хабаровского края
Горные вершины Сихотэ-Алиня